Осберг () — английская фамилия.

Известные носители 
 Осберг, Карл Август (1920—1942) — лётчик ВМС США во время Второй мировой войны.
 Осберг, Салли (род. 1950) — бывший президент и исполнительный директор Фонда Сколла.